Стандард је узор, образац, мерило за поређење у процењивању успешности извођења или вредновању квалитета неког дела или пожељног понашања које представља норму. У социјалном раду, веома важно, али још увек недовољно решено питање, јесу професионални стандарди за оне врсте интервенција које чине суштину професије. Међународна организација за стандардизацију (ИСО) је мрежа националних института у 162 земље и истовремено је највећа свјетска институција за стандардизацију.

Литература 
 

Стандарди